Con biliardino ci si può riferire a:
 Flipper, detto anche biliardino elettrico o elettroautomatico;
 Tavolo da biliardo di ridotte dimensioni, anche detto biliardo americano;
 Tavolo per il calciobalilla